Kuggholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuggholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Kuggholmen, Raseborg, Nyland,

Se även
Kuggholm
Kuggholma

Robotskapade Finlandförgreningar